Gazzelli – frazione di Rossana in provincia di Cuneo
Gazzelli – comune soppresso della provincia di Imperia, ora parte di Chiusanico
Torre e Palazzo Gazzelli – architetture di Asti
Gazzelli – famiglia